Парламентские выборы в Швейцарии проходили 23 октября 1983 года для избрания 42-го Национального совета. В результате Свободная демократическая партия вновь стала крупнейшей парламентской партией Национального совета, получив 54 из 200 мест Национального совета. Впервые с выборов 1925 года Социал-демократическая партия уступила наибольшее число голосов избирателей.

Результаты

Примечания 

Октябрь 1983 года
1983 год в Швейцарии
Швейцария
Выборы в Швейцарии